

Persone 
Santi della Chiesa cattolica:
 san Gaetano di Thiene, detto il Santo della Provvidenza, cofondatore dell'Ordine dei Chierici Regolari Teatini, 7 agosto
 san Gaetano Catanoso, sacerdote, fondatore della Congregazione delle Suore Veroniche del Volto Santo, 4 aprile e 20 settembre.
 san Gaetano Errico, fondatore della congregazione dei Missionari dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, 29 ottobre.

Geografia 

 San Gaetano, frazione di Caorle, nella città metropolitana di Venezia
 San Gaetano, frazione di Montebelluna in provincia di Treviso
 San Gaetano, frazione di Santa Teresa di Riva nella città metropolitana di Messina

Note